Chifflet es el apellido de una familia de la nobleza de Besançon (Francia), famoso por el gran número de personas ilustres que fueron miembros de esa familia:

 Claude Chifflet, nacido en 1541 en Besançon, fue jurisconsulto y profesor de Derecho en Dôle. También dramaturgo y autor de varias obras de crítica y jurisprudencia. Murió en 1580.

 Jean Chifflet, hermano del precedente. Se desconoce con exactitud el año de su nacimiento, pero se sabe con seguridad que murió en 1610. Fue doctor en medicina y gobernador de Besançon.

 Jean-Jacques Chifflet, otro de los hermanos, fue médico y anticuario. Nació en 1588. Viajó por varios países de Europa para comprar antigüedades. Cuando murió, en 1660, era jefe del equipo médico de la Princesa Isabel Clara Eugenia. Publicó unas 35 obras, y de los hijos que tuvo, tres fueron famosos por su erudición: Jules, Jean y Henri-Thomas. Este último fue además miembro de la corte de la reina Cristina de Suecia.

 Jean, el segundo de los últimos citados, tuvo también hijos ilustres: Pierre François, a cuyo cargo estuvieron las medallas reales, Philippe, que fue el tercer hijo de Jean, canónigo de Besançon, y Dupuis L., cuarto hijo de Jean que escribió numerosas obras sobre Ascetismo.

Referencias

Bibliografía 
 Dictionnaire des dates, des faits et des hommes historiques. Les Tables de l'Histoire, répertoire alphabétique de chronologie universelle. Publié par une Société de Savants et de gens de Lettres, sous la direction de M. A.-L. d'Harmonville. Alphonse Levavasseur et Cie, Éditeurs. París, 1842.
 Dictionnaire universel d'histoire et de géographie (Bouillet y Chassang).

Genealogía
Chifflet
Chifflet